-{I}- „Б” Разред Београдског лоптачког подсавеза у сезони 1933/34. бројао је 10 клубова.Виши степен такмичења је -{I}-  „А”-е Разред , нижи ранг -{II}- Разред Београдског лоптачког подсавеза.
 У Београдском лоптачком подсавезу било је 61 клуба:
 Први „А” разред7
 Први „Б” разред 10
 Други разред20
 Трећи разред14
 Четврти разред10

Занимљивости у сезони 1933/34. годину

 Само једна утакмица је завршена без голова
 Три утакмица није одиграно и регистроване су са (3:0) „Парфофер”
 Најбоља навала:Најслабија навала:
 Јединство, Београд 70 голаБалкан, Београд 18 гола
 Најбоља одбрана:Најслабија одбрана:
 Славија, Београд 15 голаРуски СК, Београд 53 гола

За сезону 1934/35.

Прешли у -{I}- „А” Разред Београдског лоптачког подсавеза.
Јединство, Београд као првопласирана екипа
Славија, Београд као другопласирана екипа
Прешли у -{I}- „Б” Разред из -{II}- Разреда Београдског лоптачког подсавеза.
Душановац, Београд из групе „Сава”
Пупин, Београд из групе „Драва”

Клубови 									
									
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 49%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|									
									
|- style="background:#FFFFFF;"									
|style="text-align: center" |1. БалканБеоград
									
|style="text-align: center" |2. Руски СКБеоград
									
|style="text-align: center" |3. СпартаБеоград
									
|style="text-align: center" |4. УскокБеоград									

|style="text-align: center"|5. ПалилулацБеоград									

|- style="background:#FFFFFF;"								
|style="text-align: center" |6. БрђанинБеоград
									
|style="text-align: center" |7. Српски мачБеоград

|style="text-align: center"|8. ЧукаричкиБеоград

|style="text-align: center"|9. СлавијаБеоград

|style="text-align: center"|10. ЈединствоБеоград

|}

Резултати							

{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"|  24. септембра 1933. 
|-
|style="width:20em;"|Славија — Руски СК||style="text-align:center; width:2em;"| 4:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Палилулац||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Спарта — Брђанин  ||style="text-align:center;"| 0:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 1. октобра 1933. 
|-
|Ускок — Јединство ||style="text-align:center;"| 2:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Палилулац ||style="text-align:center;"| 3:1
|-					
|Српски Мач — Балкан||style="text-align:center;"| 5:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 8. октобра 1933. 	
|-
|Руски СК — Српски Мач||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Јединство — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:0
|-					
|Чукарички — Спарта||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Брђанин||style="text-align:center;"| 2:2
|-
|Балкан — Славија||style="text-align:center;"| 1:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 15. октобра 1933. 	
|-
|Чукарички — Брђанин||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Јединство||style="text-align:center;"| 3:6
|-					
|Балкан — Спарта||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Српски Мач||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |22. октобра 1933.	
|-
|Ускок — Руски СК||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Јединство||style="text-align:center;"| 3:3
|-					
|Палилулац — Брђанин||style="text-align:center;"| 1:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |29. октобра 1933.	
|-
|Јединство — Балкан||style="text-align:center;"| 7:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Славија||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Палилулац — Ускок||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |5. новембра 1933.	
|-
|Чукарички — Ускок||style="text-align:center;"| 0:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Јединство — Славија||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Балкан — Палилулац||style="text-align:center;"| 3:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |12. новембра 1933.	
|-
|Брђанин — Српски Мач||style="text-align:center;"| 0:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Славија||style="text-align:center;"| 3:3
|-					
|Руски СК — Спарта||style="text-align:center;"| 2:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Ускок ||style="text-align:center;"| 4:4
|-			
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |19. новембра 1933.	
|-
|Палилулац — Руски СК||style="text-align:center;"| 5:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Славија||style="text-align:center;"| 0:2
|-					
|Јединство — Спарта||style="text-align:center;"| 5:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Српски Мач||style="text-align:center;"| 2:0
|-
|Балкан — Брђанин||style="text-align:center;"| 1:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |26. новембра 1933.	
|-
|Српски Мач — Славија||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Спарта||style="text-align:center;"| 4:0
|-					
|Чукарички — Руски СК||style="text-align:center;"| 6:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Јединство||style="text-align:center;"| 1:6
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |3. децембра 1933.	
|-
|Чукарички — Балкан||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Јединство — Српски Мач||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |4. марта 1934.	
|-
|Спарта — Српски Мач||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Руски СК||style="text-align:center;"| 0:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |11. марта 1934.	
|-
|Брђанин — Славија||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Спарта||style="text-align:center;"| 0:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |18. марта 1934.	
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Славија||style="text-align:center;"| 0:1
|}

| style="width:35px;"| 	
| valign="top"|
{|
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="width:21.2em; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"| П Р О Л Е Ћ Е
|}
			
{| cellpadding="2" cellspacing="1" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"

|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |   11. марта 1934. 
|- bgcolor= C0FFC0
|style="width:20em;"|Палилулац — Српски Мач||style="text-align:center; width:2em;"| 1:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 18. марта 1934. 
|-
|Руски СК — Брђанин||style="text-align:center;"| 4:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Јединство — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:1
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 25. марта 1934. 	
|-
|Брђанин — Спарта||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Јединство  ||style="text-align:center;"| 0:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 1. априла 1934. 	
|-
|Спарта — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Јединство||style="text-align:center;"| 1:4
|-					
|Брђанин — Ускок||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Српски Мач||style="text-align:center;"| 0:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 15. априла 1934. 	
|-
|Славија — Српски Мач||style="text-align:center;"| 6:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Ускок||style="text-align:center;"| 2:2
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |22. априла 1934.	
|-
|Српски Мач — Ускок||style="text-align:center;"| 3:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Балкан||style="text-align:center;"| 2:1
|-					
|Руски СК — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Јединство — Брђанин||style="text-align:center;"| 8:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |29. априла 1934.	
|-
|Славија — Спарта||style="text-align:center;"| 4:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Јединство — Руски СК||style="text-align:center;"| 5:0
|-					
|Српски Мач — Брђанин||style="text-align:center;"| 1:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Чукарички||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |6. маја 1934.	
|-
|Српски Мач — Спарта||style="text-align:center;"| 7:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:4
|-					
|Јединство — Ускок||style="text-align:center;"| 5:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Балкан||style="text-align:center;"| 2:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |13. маја 1934.	
|-
|Руски СК — Ускок||style="text-align:center;"| 5:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Чукарички||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Спарта — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |20. маја 1934.
|-
|Српски Мач — Чукарички||style="text-align:center;"| 4:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Балкан||style="text-align:center;"| 2:1
|-					
|Спарта — Руски СК||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Палилулац||style="text-align:center;"| 4:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |27. маја 1934.	
|-
|Палилулац — Чукарички||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Јединство||style="text-align:center;"| 1:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |3. јуна 1934.	
|-
|Спарта — Балкан||style="text-align:center;"| 0:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Јединство||style="text-align:center;"| 1:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |17. јуна 1934.	
|-
|Славија — Јединство ||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:4
|-					
|Српски Мач — Руски СК||style="text-align:center;"| 4:2
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |24. јуна 1934.	
|-
|Брђанин — Балкан||style="text-align:center;"| 5:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Славија||style="text-align:center;"| 3:3
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |1. јула 1934.	
|-
|Руски СК — Балкан||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Брђанин||style="text-align:center;"| 3:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |8. јула 1934.	
|-
|Ускок — Палилулац ||style="text-align:center;"| 2:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |15. јула 1934.	
|-
|Брђанин — Палилулац ||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Ускок||style="text-align:center;"| 6:0
|}				
									
|}

{| align=left cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"									
!align="right" style="width:1em;"|#!! style="text-align: left" | Екипе Домаћини!!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|					
									
|- 									
|align="right"|1.|| style="text-align: left" | Балкан, Београд 									
|style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #FFFACD;"|4:4||style="background: #FFFACD;"|3:3
|style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3
									
|- !  style="background: #F9F9F9;"									
|align="right"|2.|| style="text-align: left"| Руски СК, Београд			
|style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #FFE4E1;"|2:3||style="background: #C0FFC0;"|5:0||style="background: #FFE4E1;"|2:4
|style="background: #C0FFC0;"|4:2||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFE4E1;" |3:6		
  									
|-									
|align="right"|3.|| style="text-align: left" | Спарта, Београд 									
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3			
									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|align="right"|4.|| style="text-align: left" | Ускок, Београд
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |2:4
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |2:4
  									
|-									
|align="right"|5.|| style="text-align: left" | Палилулац, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFE4E1;" |1:4
 									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|align="right"|6.|| style="text-align: left" | Брђанин, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |1:6
									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|align="right"|7.|| style="text-align: left" | Српски мач, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |7:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |1:3	
									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|align="right"|8.|| style="text-align: left" | Чукарички, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |3:3

|-! style="background:#F9F9F9;"									
|align="right"|9.|| style="text-align: left" | Славија, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0

|-! style="background:#F9F9F9;"									
|align="right"|10.|| style="text-align: left" | Јединство, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |7:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |8:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX								
|}									
									
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 									
|| ||  ||  									
|}

Статистика

Табела 									
									
{| align=left colspan=2 style="width:36em; margin: 1em 1em 1em 0; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"									
|- bgcolor= #dcdbd6  align=center									
|align=right bgcolor= #dcdbd6 style="width:1em;"|									
| align=left style="width:11em;"| Клуб									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|align=center style="width:2em;"|
|style="width:2em;"|									
|- align=center bgcolor=#C0FFC0
|align=right||| align=left | Јединство, Београд||18||15||2||1||70||21||3,333||
|- align=center bgcolor=#C0FFC0
|align=right||| align=left | Славија, Београд||18||12||6||0||51||15||3,400||
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9
|align=right|3.|| align=left | Палилулац, Београд||18||10||3||5||39||28||1,393||23
|- align=center
|align=right|4.|| align=left | Чукарички, Београд||18||10||3||5||41||30||1,367||23
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|5.|| align=left | Српски мач, Београд||18||7||3||8||34||32||1,063||17
|- align=center
|align=right|6.|| align=left | Брђанин, Београд||18||5||4||9||28||41||0,683||14
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|7.|| align=left | Ускок, Београд||18||3||5||10||26||49||0,531||11
|-  align=center
|align=right|8.|| align=left | Спарта, Београд||18||5||1||12||19||42||0,452||11
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|9.|| align=left | Руски СК, Београд||18||4||3||11||30||53||0,566||11
|-  align=center
|align=right|10.|| align=left | Балкан, Београд||18||2||4||12||18||45||0,400||8
|-  align=center bgcolor=#f9f9f9
| colspan="10"|									
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 									
 ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА 1873-1941									
 exyufudbal									
									
 Списак фудбалских клубова у Србији									
									
									

Фудбал у 1933.
Фудбал у 1934.
Фудбал у Београду